

Geografia 
 Pesqueira – comune nello Stato del Pernambuco, Brasile
 São João da Pesqueira – comune nel distretto di Viseu, Portogallo
 Villa Pesqueira – municipalità dello stato di Sonora nel Messico settentrionale

Persone 
 Joaquín Pesqueira – giornalista spagnolo
 Josué Pesqueira – calciatore portoghese, centrocampista
 Ignacio Pesqueira – politico messicano